El término Milenio o Milenium o Millenium o Millennium puede referirse:

al nombre latino muy utilizado referido a la unidad de tiempo milenio, que corresponde a un periodo de mil años
a la Saga Millennium, nombre de la trilogía de novelas de estilo policiaco del escritor sueco Stieg Larsson: Los hombres que no amaban a las mujeres, La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina y La reina en el palacio de las corrientes de aire y a las películas correspondientes
a Millenium, un obelisco situado en la ciudad española de La Coruña
a Milenium, una piedra semipreciosa que solo puede hallarse en Bolivia 
a Millenium, una canción de Robbie Williams, perteneciente a su álbum I've Been Expecting You
a Millenium, un álbum de Backstreet Boys
a Milenio, un periódico mexicano y su correspondiente versión televisiva: Milenio Televisión
a la serie de televisión Millennium
al cómic Millennium, publicado por DC Comics
a Millennium, una organización ficticia perteneciente al manga Hellsing
a FM Milenium, una estación de radio de Buenos Aires, Argentina
a Millenium, una película de 1989 con Kris Kristofferson
a Millennium, programa de TV de La 2.